Сасо () — мать Хёккосе, основателя Силлы. Она жила в Чинхане. 

Она также известна как Святая Мать горы Сондо (). Сасо происходила из императорской семьи Китая. Она прибыла из Китая в Чинханскую конфедерацию и родила Хёккосе и его жену, Арён. До наших дней сохранились письменные описания Сасо в Самгук юса и Самгук саги.

Описание 
Описание из седьмой статьи пятого тома Самгук юса:
Священная мать была рождена в королевской китайской семье. Её имя — Сасо. Она рано получила священные силы. Она пришла к Хайдуну и осталась у него на долгое время. Она послала письмо отцу-императору, привязав письмо к ноге воздушного змея с надписью «Давайте построим дом, где остановится воздушный змей». После того как она отправила письмо, она поняла, что змей остановился у горы Сондо. Она решила жить там и основала там поселение, став его правителемВначале она пришла в конфедерацию Чинхан, родила священных детей и стала первым правителем этой страны. Скорее всего, ее детьми были Арен и Хеккосе. Однажды Сасо попросила небесную фею соткать шелковую ткань, покрасила ее в алый цвет и сделала корейскую одежду. Священная Мать отправила ее своему мужу. Это был первый раз, когда люди в стране узнали о ее чудесах.

Семья

Примечания 

Силла
Корейская мифология
Персоналии:Корея